Drama - conceito nas artes
Ou ainda:
Drama japonês
Drama coreano
Drama chinês
Drama tailandês
Drama tâmil


Desambiguação
Desambiguações de cinema
Desambiguações de artes